Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Palac – amerykański bokser
 Mladen Palac – chorwacki szachista i trener szachowy